NRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Newry (Australia)